

Astronomia 
 Cratere Wyld – grande cratere lunare

Persone 
 Evie Wyld – scrittrice britannica naturalizzata australiana
 Harry Wyld – pistard britannico
 Lew Wyld – pistard britannico
 Percy Wyld – pistard britannico